De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2017 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 29 oktober 2017 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

In de Moto2 werd Franco Morbidelli tot kampioen gekroond nadat zijn laatste rivaal Thomas Lüthi vanwege een blessure niet van start kon gaan in de race.

Uitslag

MotoGP 
Álex Rins werd gediskwalificeerd nadat hij een bocht afsneed terwijl hij onderweg was naar de pitstraat.

Moto2 
Dominique Aegerter en Tarran Mackenzie trokken zich terug na het plotselinge overlijden van hun teambaas Stefan Kiefer op de donderdagavond voor de race.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Maleisië